Suseong-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Suseong-dong, Jeongeup, stadsdel i Jeongeup, Norra Jeolla, 
 Suseong-dong, Daegu, stadsdel i Daegu,